Adrien Fourmaux (* 3. Mai 1995 in Seclin) ist ein französischer Rallyefahrer. Fourmaux gewann 2018 die französische Junioren-Rallye-Meisterschaft. Seit 2020 fährt er für das Team M-Sport in der Rallye-Weltmeisterschaft.

Statistik

WRC-Ergebnisse

Siehe auch 
 Liste der WRC-Rennfahrer

Weblinks 

 WRC-Statistiken auf ewrc-results.com

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Frankreich)
Franzose
Geboren 1995
Mann